

Geografie

 Belle (gemeente) (Frans: Bailleul), Noorderdepartement
 Belle-Église, Oise
 Belle-et-Houllefort, plaats en gemeente in het departement Pas-de-Calais

ook:
Belle (Pas-de-Calais), dorp in het departement Pas-de-Calais

België:
Belœil, een gemeente in de provincie Henegouwen

Haïti:
Belle-Anse (arrondissement)
Belle-Anse (gemeente)

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Belle (Missouri)
Belle (West Virginia)

Overige
Films:
Belle (1973) van André Delvaux met Jean-Luc Bideau en Danièle Delorme
Belle (2004) van Ruth Sergel met Marion Baker
Belle (2013), een Britse film uit 2013

Diversen:
Belle (Disney), een Disney-figuur
Belle (schaakcomputer), een schaakcomputer
Belle (standbeeld), standbeeld in Amsterdam
Belle (voornaam), een meisjesnaam
Belle & Sébastien TV-serie  (1965-1972)
Belle & Sebastian, een folkgroep
Belle en het Beest, een volksverhaal
Belle des Champs, een Franse kaas
Belle van Zuylen, een afgeblazen plan voor een bepaalde wolkenkrabber in Utrecht 
Belle époque, een periode uit de Franse geschiedenis

Personen met achternaam (van) Belle
Agnes van Belle, een Nederlandse striptekenares
Antoinette van Belle, een Nederlands-Engelse actrice
Camilla Belle, een Amerikaanse actrice
David Belle, een Franse atleet 
Erika Belle, een Nederlandse schaakster
Jan Belle, een Nederlandse componist uit de 16e eeuw
Antoinette van Belle, een Nederlands-Engelse actrice
Joshua van Belle, een Nederlands handelaar uit de 17e eeuw
François Van Belle, een Belgisch politicus
Jits Van Belle, een Belgisch actrice
Jo Van Belle, een Belgisch radiopresentatrice
Nick Van Belle, een Belgisch voetballer
Richard Van Belle, een Belgisch malacoloog
Wouter Van Belle, een Belgisch muzikant
Wouter van Belle, een Nederlands componist

Zie ook
 La Belle (doorverwijspagina)